«Миллион лет до нашей эры» () — кинокомедия Алена Шаба, премьера которой состоялась 28 января 2004 года. Действие происходит в племени первобытных людей. Лента изобилует пародиями на современное общество, а также на кинематографические штампы. Фильм получил массу негативных отзывов. Ален Шаба позднее признавался, что шквал критики так сильно сломил его, что он забросил режиссуру на 8 лет.

Сюжет 
35 000 лет назад… Процветающее племя Чистоволосых беззаботно радуется жизни, в то время как их соседи из племени Грязноволосых одержимы идеей завладеть секретом производства шампуня. Сотни лет два племени ведут войну за шампунь.

После очередной стычки, крайне неудачной для Грязноволосых, они посылают в соседнее племя шпиона — дочь вождя, чтобы та разузнала формулу шампуня.

Но однажды в племени Чистых Волос происходит невиданное доселе — убийство. Племя в недоумении, зачем было убивать девушку, если рано или поздно она бы всё равно умерла?..

За расследование берутся два разгильдяя, назначенные вождем эдакой «первобытной полицией».

В ролях

Чистоволосые 
Все члены племени чистоволосых носят имя Гоги, в оригинале — Pierre. Помимо имени у некоторых членов племени есть прозвища, обусловленные их внешностью или родом занятий.

Грязноволосые 
Немногочисленное племя, живущее среди красных скал. Все члены племени грязноволосых носят имя Гиви, в оригинале — Tonton.

Другие

См. также 
 Миллион лет до нашей эры (фильм, 1940)
 Миллион лет до нашей эры (фильм, 1966)
 Миллион лет до нашей эры 2
 Две стрелы. Детектив каменного века

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2004 года
Детективные фильмы Франции
Фильмы о доисторических временах
Кинопародии
Фильмы Алена Шаба
Фильмы Франции 2004 года